Мансанарес-де-Риоха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 17,91 км². Население — 106 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Риохи